Фамилия рода аларских бурят. Наиболее известные носители:

 Хандаев, Игорь Ильич (род. 1941) — советский спортсмен (хоккей с мячом).
 Хандаев, Ильяс Игоревич (род. 1970) — российский спортсмен (хоккей с мячом), вратарь.
 Хандаев, Олег Игоревич (род. 1964) — советский спортсмен (хоккей на траве).